Араукани́я () — административная область в центральной части Чили. Включает в себя 2 провинции и 32 коммуны.

Территория — 31 842.3 км². Население — 957 224 человека (2017). Плотность населения — 30,06 чел./км²..

Административный центр — город Темуко.

Расположение 
Область граничит:
 на севере — с областью Био-Био;
 на востоке — с Аргентиной;
 на юге — с областью Лос-Риос.
На западе области — побережье Тихого океана.

Демография 
Область имеет крупнейшую в стране долю коренного индейского населения (мапуче) — 25 %, около 50 % составляют метисы, оставшиеся 25 % — потомки первых переселенцев из Испании (среди них много басков) и более поздних иммигрантов из Германии, Швейцарии, Голландии, Австрии. Есть общины арабов, евреев и корейцев.

Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население области составляет:

Крупнейшие населённые пункты 
 Темуко — 245 347 чел. (2002)
 Падре-Лас-Касас — 58 795 чел. (2002)
 Анголь — 48 996 чел. (2002)
 Вильяррика — 45 531 чел. (2002)
 Лаутаро — 32 218 чел. (2002)
 Виктория — 23 977 чел. (2002)

Административное деление 
Область включает в себя 2 провинции и 32 коммуны.

См. также 
Королевство Араукания и Патагония

Примечания 

Области Чили